Вячеслав — мужское двухосновное русское личное имя древнерусского происхождения.

Известные по имени:
 Вячеслав (1893—1952) — епископ Северо-Американская Митрополии, епископ Питтсбургский и Западно-Вирджинский.
 Вячеслав (1886—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Яранский, викарий Кировской епархии.
 Вячеслав Владимирович (ок.1083—1154) — сын Владимира Мономаха и Гиты Уэссекской.
 Вячеслав Константинович (1862—1879) — великий князь, младший сын Константина Николаевича и Александры Иосифовны.
 Вячеслав Ярославич (1036—1057) — князь смоленский.

 Крашенинников, Вячеслав Сергеевич (известный также как Отрок Вячеслав; 1982—1993) — российский мальчик, умерший в возрасте 10 лет, которого некоторые люди считают целителем и прорицателем, продолжающим творить чудеса и после своей смерти; РПЦ оценивает его как «лжесвятого».

Другое 
 Вячеслав — хутор в Милютинском районе Ростовской области России. 
 «Вячеслав» — парусная шхуна Дунайской, затем Азовской флотилий и Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 «Вячеслав» — песня российской рок-группы «Король и шут».